Кадашман-Эллиль:

 Кадашман-Эллиль I — касситский царь Вавилонии, правил приблизительно в 1375 — 1360 годах до н. э.
 Кадашман-Эллиль II — касситский царь Вавилонии, правил приблизительно в 1280 — 1265 годах до н. э.